Taucha – città del circondario della Sassonia Settentrionale (Sassonia)
 Taucha – comune del circondario rurale Burgenlandkreis (Sassonia-Anhalt)